Питер Берковиц (; р. 1959) — американский политолог, бывший профессор права, старший научный сотрудник Стэнфордского университета и Института Гувера. Он имеет степень доктора права и доктора философии и политологии Йельского университета; степень магистра философии Еврейского университета в Иерусалиме; и степень бакалавра английской литературы в Суортморском колледже (1981).

Берковиц преподавал конституционное право и юриспруденцию в университете Джорджа Мейсона с 1999 по 2007 год и политическую философию в департаменте правительства в Гарвардском университете с 1990 по 1999 год.

В 1997 году, после того, как президент Гарвардского университета Нейл Раденстин отверг рекомендации правительства и оспорил его пребывание на посту, Берковиц поставил под сомнение процесс, с помощью которого Раденстин достиг своего решения с помощью внутренней процедуры рассмотрения жалоб Гарварда. Наконец, в 2000 году он был призван в суд за нарушение условий контракта относительно Гарварда. В 2003 году Высший судебный суд штата Массачусетс отклонил его дело.

Он является одним из основателей и директором Израильской программы конституционного правительства и является членом консультативного совета по вопросам политики в Центре этики и публичной политики. Он входит в состав Совета директоров Национальной ассоциации ученых. Защищал Джорджа Буша и неоконсерваторов в политике. Он также писал статьи про либерализм и консерватизм в Соединенных Штатах. В 2003 году он написал статью в The Weekly Standard, что защищает философа Лео Штрауса от недоброжелателей, которые утверждали, что Штраус учил элитную группу высокопоставленных чиновников в администрации Буша, которые тайно манипулируют политиками.

Берковиц ранее входил в состав консультативной группы по вопросам внешней политики кандидата в президенты Республиканской партии Руди Джулиани.

Берковиц известен своей критикой американской высшего образования, особенно университетского городка культуры и университетского управления. Выступая в 2015 году, он подвел свою критику, как:

... то, что я вижу, это размытие и политизация основного учебного плана. Я вижу сворачивание свободы слова, свободы мнения и обсуждения в университетском городке. И все чаще, особенно в последние несколько лет, опустошение надлежащего процесса на территории кампуса для студентов которых обвиняли в эти дни, как правило, в сексуальных домогательствах и в случаях сексуального насилия. Так что я вижу плохую ситуацию.

Что касается свободы слова американских университетов и колледжей в кампусах, Берковиц выступает за надежный режим свободы языка. Как сказал консервативный писатель и комментатор Билл Кристол в ответ на спорное увольнение Ларри Саммерса с поста президента Гарварда, «Я хочу, чтобы в университете был президент, который будет говорить к входному класса» в этом колледже, в этом университете, вы имеете право обижаться . Если в течение семестра вы слышали мнение, что заставляет вас чувствовать себя неловко, неудобно, я хочу, чтобы вы пришли ко мне."

Работы 
 "Virtue and the Making of Modern Liberalism" (Princeton University Press, 1999).
 "Nietzsche: The Ethics of an Immoralist" (Harvard University Press, 1995).
 "Varieties of Conservatism in America", editor (Hoover Institution Press, 2004).
 "Varieties of Progressivism in America", editor (Hoover Institution Press, 2004)
 "The Future of American Intelligence", editor (Hoover Institution Press, 2005)
 "Terrorism, the Laws of War, and the Constitution: Debating the Enemy Combatant Cases", editor (Hoover Institution Press, 2005).
 "Never a Matter of Indifference: Sustaining Virtue in a Free Republic", editor (Hoover Institution Press, 2003).

Соредактор (с Тодом Линдбергом) серии книг "Hoover Studies in Politics, Economics, and Society" с 2005 г.

Примечания

Ссылки 
 
 

Учёные США
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы права